Nils Söderberg kan avse:

Nils Söderberg (1897–1988), svensk militär (generallöjtnant)
Nils Söderberg (1900–1985), svensk militär (överste)
Nils Söderberg (1903–1970), svensk konstnär